

Sigle 
 Unità equivalente a venti piedi (Twenty-Foot Equivalent Unit) – misura standard di volume dei container

Codici 
 TEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lake Te Anau (Nuova Zelanda)
 teu – codice ISO 639-3 della lingua soo